Livemmesi – abitanti di Livemmo
Livemmesi – abitanti di Pertica Alta